głowa cukru
 głowa cukru – stożkowata bryła cukru z zaokrąglonym wierzchołkiem
 głowa cukru – w geologii, ostaniec w kształcie stromej kopuły
 głowa cukru – nazwa form terenowych o podobnym kształcie

 Głowa Cukru
 Głowa Cukru – szczyt górski w Rio de Janeiro
 Głowa Cukru – góra na Wyspie Króla Jerzego
 Głowa Cukru – skała w Pieninach
 Głowa Cukru – skała na wzniesieniu Kołoczek w Grupie Skał Kroczyckich na Wyżynie Częstochowskiej
 Głowa Cukru – wzgórze na Pogórzu Rożnowskim
 Zobacz też
 Sugar Loaf Mountain – góra w Walii
 Sugarloaf Rock – skalista wyspa w Australii
 Sugarloaf (ujednoznacznienie)
 Pan di Zucchero (ujednoznacznienie)